Roßkopf är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Schwaz och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Roßkopf är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Roßkopf är kuperad norrut, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Juifen,  meter över havet,  km sydost om Roßkopf. Runt Roßkopf är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Eben am Achensee,  km sydost om Roßkopf. 

I omgivningarna runt Roßkopf växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre